Az Z57-es zónázó személyvonat egy budapesti elővárosi vonat volt Szob és Cegléd között a Nyugati pályaudvar 2015-ös és 2021-es lezárása alatt.

Története 

2015. június 22-étől július 5-éig a Nyugati pályaudvar lezárásra került, az ide érkező Z50-es és Z70-es járatokat összevonták, ezek a vonatok Z57-es jelzéssel Szob és Cegléd között jártak. A személyvonatok Vác és Monor között jártak S57-es jelzéssel.

2021. június 19. és július 17. között a Nyugati pályaudvar lezárása miatt újra közlekedett Szob és Cegléd között.

Útvonala

Jegyzetek

Források 

Magyarország vasúti közlekedése